Реми́ Кабе́лла (; 8 марта 1990, Аяччо, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Лилль».

Биография 
Реми Кабелла родился 8 марта 1990 года в Аяччо от корсиканской матери и итальянского отца, был третьим в семье из четырёх человек. Начал футбол в возрасте трёх лет в футбольном клубе Аяччо. Карьеру в качестве футболиста-юниора Реми начал в клубе «Газелек», а затем в возрасте 14 лет перешёл в академию французского клуба «Монпелье», в составе команды U19 которого выиграл .

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Монпелье». Начал выступать в Лиге 1 в составе клуба «Арль-Авиньон», за который играл на правах аренды. Дебютировал 4 декабря 2010 года в матче против «Нанси».
Первый гол за забил в ворота «Лорьяна» 12 марта 2011 года.

По окончании сезона 2010/11 вернулся в «Монпелье» и в матче против «Осера», сыгранном 6 августа 2011 года, дебютировал в команде.
21 сентября  матче против «Аяччо» ударом головой забил свой первый гол за «Монпелье»
.
По итогам сезона в составе «Монпелье» стал чемпионом Франции.

18 сентября 2012 года матчем против лондонского «Арсенала» дебютировал в Лиге чемпионов
.

14 июля 2014 года Кабелла перешёл в «Ньюкасл Юнайтед», подписав контракт с английским клубом на шесть лет. В августе 2015 года он отправился в годичную аренду в марсельский «Олимпик» с последующей возможностью выкупа контракта. Этот переход был частью соглашения между «Ньюкаслом» и «Олимпиком», по которому в английский клуб приобрёл Флориана Товена.

Сезон 2017/18 провел в клубе «Сент-Этьен» на правах аренды. В сезоне 2018/19 перешёл в «Сент-Этьен» на постоянной основе за € 5 млн. Провел 34 матча в Лиге 1, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач; был признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

Летом 2019 года перешёл в «Краснодар» за € 13 млн. Кабелла — первый корсиканец в чемпионате России по футболу. В августе 2019 года в матче Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» получил разрыв передней крестообразной связки колена и выбыл из строя на полгода. 1 июля 2020 года вернулся на поле в гостевом матче против «Ростова» (1:1). 12 июля 2020 года в домашнем матче против «Урала» забил первый гол за клуб с пенальти (3:0).

9 августа в гостевом матче против «Уфы» (3:0) сделал дубль. 22 сентября в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа (2:1) заработал пенальти, а затем забил победный гол. В ответном гостевом матче (2:1) 30 сентября снова забил гол. 21 ноября в домашнем матче против «Тамбова» забил гол и был признан лучшим игроком матча (1:0). 8 декабря 2020 года в гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА 2020/2021 против «Челси» забил гол (1:1).

В сезоне 2021/22 в матчах против Арсенала (3:2), «Ахмата» (2:0), «Сочи» (3:0) забивал голы и признавался лучшим игроком матча. 9 марта 2022 года Кабелла расторг соглашение с «Краснодаром» по взаимному согласию сторон.

В сборной 
В 2011 году дебютировал в молодёжной сборной Франции. В составе сборной полузащитник принимал участие в отборочном турнире к молодёжному чемпионату Европы 2013 года.

27 мая 2014 года дебютировал в основной сборной, выйдя на замену в матче против сборной Норвегии. Был в заявке сборной Франции на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, но не сыграл ни одного матча. Последний матч за сборную сыграл в октябре 2014 года.

В 2016 году сыграл один матч за неофициальную команду Корсики (против Страны Басков).

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 4 / забито голов: 0; победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0.

Участие в турнирах 

Итого: сыграно матчей: 355. Забито мячей: 75. «Ассистов»: 45.

Достижения 
  «Монпелье»
 Чемпион Франции: 2011/12

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Арль-Авиньон»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Лилль»